Schlagende Wetter steht für:

 Schlagwetter, entzündliches Gasgemisch im Bergbau
 Schlagende Wetter (1923), deutscher Film von Karl Grune
 Schlagende Wetter (1941), US-amerikanischer Film von John Ford

Siehe auch:
 Böse Wetter, schädliche Gasgemische im Bergbau